Krasnoarmejskij rajon  è un toponimo che indica numerosi rajon della Russia e dell'Ucraina

Russia 

Krasnoarmejskij rajon, rajon della Oblast' di Čeljabinsk
Krasnoarmejskij rajon, rajon della Repubblica autonoma di Ciuvascia
Krasnoarmejskij rajon, rajon del Territorio di Krasnodar
Krasnoarmejskij rajon, rajon del Territorio del Litorale
Krasnoarmerskij rajon, rajon dell'Oblast' di Samara
Krasnoarmerskij rajon, rajon dell'Oblast' di Saratov
Krasnoajmerskij rajon, rajon di Volgograd

Ucraina

Krasnoarmejskij rajon, rajon dell'Oblast' di Donec'k

Pagine correlate 
Krasnoarmejsk